Муза у давньогрецькій міфології — богиня, покровителька поезії, мистецтв, і наук.

Персоналії 
 Муза Парфянська — цариця Парфії, дружина парфянського царя Фраата IV.
 Панаєва Муза — радянська і українська художниця кіно.
 Муза Рубацките — литовська піаністка.
 Крепкогорська Муза — радянська та російська актриса.

Англійською 
 Muse — англійський рок-гурт.
  — перший міні-альбом гурту.

Скорочення 
 MUSE  — європейська місія дослідження Урана.
 iMUSE — система для синхронізації музики з візуальними діями в грі.

Персоналії 
 Джейсон Мьюз — американський теле- і кіноактор, продюсер.
 Мьюз Вотсон — американський актор.